Виктор Кан (; 18 января 1889, Москва — 6 октября 1971, Ницца) — французский шахматист.

Покинул Россию в 1912 году и в 1919 году осел во Франции. Получил французское гражданство в 1930 году.

Чемпион Франции (1934). В составе сборной Франции участник 4-х Олимпиад (1931—1935, 1939).

Автор переиздававшихся учебников шахматной игры (в том числе бестселлера «The Art of Checkmate»), шахматных обзоров, трудов по шахматной теории.

Книги 
 Victor Kahn. La Defense du Fianchetto de la Dame dite «Ouest-Indienne». Вст. ст. А. Алехин. Mayenne: Imprimerie J. Lechevrel, 1934; 2-е изд. Monaco: Le Triboulet, 1949.
 Georges Renaud, Victor Kahn. Les echecs. Monaco: Le triboulet, 1946.
 Georges Renaud, Victor Kahn. L'Art de faire mat. Monaco: Le triboulet, 1947; Payot, 1997.
 Victor Kahn, Georges Renaud. Les six candidats au championnat du monde des échecs 1948: Botvinnik, Euwe, Fine, Keres, Reshevsky et Smyslov: 30 parties, 30 fins de parties. Monaco: Le triboulet, 1948.
 Georges Renaud, Victor Kahn. La Partie Espagnole (Partie Lopez). Exposé Stratégique et Analyse Tactique des Principales Lignes de Jeu. 80 Partie Modèles. 266 Diagrammes. Monaco: Le Triboulet, 1949.
 Victor Kahn. La pratique moderne des ouvertures dans la partie d'éches. Monaco: Le Triboulet, 1949 и 1954.
 Victor Kahn. Le championnat de France, 1949, 2—11 septembre, à Besançon. Besançon: Impr. Mecanographie, 1949.
 Victor Kahn, Georges Renaud. Les échecs dans le monde: revue de l'activite échiqúeenne mondiale, 1951: recueil de 80 parties, interessantes et instructives jouées dans le monde entier. Monaco: Le Triboulet, 1952.
 Victor Kahn. La conduite de la partie d'échecs; la stratégie moderne. Monaco: Le Triboulet, 1952.
 Victor Kahn. XXVIIe championnat de France d'échecs, 5—14 septembre, 1952, Charleville. Monaco: Le Triboulet, 1953.
 Georges Renaud, Victor Kahn. The Art of Checkmate. Пер. с фр. W. J. Taylor. Simon and Schuster, 1953; Dover, 1962 и 1973.

Таблица результатов 
 Источник: Name Index to Jeremy Gaige’s CHESS TOURNAMENT CROSSTABLES

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Франции
Шахматисты России (по 1917)
Шахматные теоретики
Шахматные журналисты